GDP kan henvise til flere artikler:

 GDP (musiker), en amerikansk hiphopmusician fra New Jersey
 Giant depolarizing potentials, the first type of electrical activity of developing brain
 Gibraltar Defence Police, civilpoliti under Ministry of Defence installations i Gibraltar
 Gidea Park railway station, National Rail station med koden GDP
 Good distribution practice, retningslinjerne for korrekt distribution lægemidler til mennesker
 God dokumentationspraksis, farmaceutiske standarder for hvordan dokumenter skal oprettes og vedligeholdes
 Ground delay program, a traffic flow initiative for aviation in the United States
 Guanosindifosfat, en nukleotid
 Grand Ducal Police, nationalpoliti i Luxembourg

Andet
 GDP er en forkortelse for gross domestic product, på dansk Bruttonationalprodukt, forkortet BNP